Ballycastle kan syfta på följande platser:

Irland 

 Ballycastle (ort), Connacht, Maigh Eo,

Storbritannien 

 Ballycastle, grevskapshuvudort, Nordirland, Moyle District, 

Robotskapade Irlandförgreningar